Gobitrichinotus är ett släkte av fiskar. Gobitrichinotus ingår i familjen Kraemeriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gobitrichinotus